

Geografia

Austria

Comuni 
 Gerersdorf-Sulz – comune nel distretto di Güssing (Burgenland)
 Sulz – comune nel distretto di Feldkirch (Vorarlberg)
 Sulz im Weinviertel – comune nel distretto di Gänserndorf (Bassa Austria)

Frazioni 
 Sulz – frazione di Deutschlandsberg, città nel distretto di Deutschlandsberg (Stiria)
 Sulz – frazione di Gamlitz, comune nel distretto di Leibnitz (Stiria)
 Sulz – frazione di Sankt Margarethen an der Raab, comune nel distretto di Weiz (Stiria)
 Sulz – frazione di Weitra, città nel distretto di Gmünd (Bassa Austria)
 Sulz im Burgenland – frazione di Gerersdorf-Sulz, comune nel distretto di Güssing (Burgenland)
 Sulz im Wienerwald – frazione di Wienerwald, comune nel distretto di Mödling (Bassa Austria)

Francia 
 Sulz/Oberelsass – antico nome tedesco di Soultz-Haut-Rhin, comune nel dipartimento dell'Alto Reno (Alsazia-Champagne-Ardenne-Lorena)

Germania 
 Bad Sulz – antica località, oggi disabitata, nel territorio del comune di Peißenberg nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)
 Kloster Sulz – ex comune ora frazione di Dombühl, comune nel distretto della Media Franconia (Baviera)
 Sulz am Neckar – città nel distretto di Friburgo (Baden-Württemberg)

Svizzera 
 Sulz – antico nome tedesco di Soulce, ex comune ora frazione del comune di Haute-Sorne nel distretto di Delémont (Canton Giura)
 Sulz – ex comune ora frazione di Hitzkirch, comune nel distretto di Hochdorf (Canton Lucerna)
 Sulz – frazione di Künten, comune nel distretto di Baden (Canton Argovia)
 Sulz – ex comune ora frazione di Laufenburg, comune nel distretto di Laufenburg (Canton Argovia)